Тимирёво — топоним в России.

 Тимирёво (Московская область) — деревня в Коломенском городском округе.
 Тимирёво (Ярославская область) — упразднённая деревня под Ярославлем.